Zidani Most (Laško)
 Zidani Most (Trebnje)